Franciaország
Ris, település Hautes-Pyrénées megyében
Ris, település Puy-de-Dôme megyében